«Башмак» () — название тайных боевых крестьянских союзов в юго-западной Германии в XV—начале XVI веков. Их знамя с изображением башмака было символом крестьянской борьбы против гнёта землевладельцев и князей. В их требования входили раздел земель, упразднение всех повинностей и поборов и др.

Начало выступлений под знаменем башмака можно отнести к 1476 году, когда некий пастух возвестил о явлении Богородицы во Франконии, которая якобы обещала передать в общественную собственность леса, пастбища и воды. Его проповеди собирали десятки тысяч людей. Местный епископ, боясь вооруженного выступления, велел схватить пророка и перебить вожаков. В 1495 году в Эльзасе возникло новое движение, также использующее символ башмака.

Центр нового "Союза Башмака" переместился в 1513 году в Брейсгау. «Союзы Башмака» поднимали восстания в 1517 году и в более позднее время. Сыграли важную роль в подготовке Крестьянской войны 1524—1526 годов.

Примечания

Литература 
 Wilhelm Zimmermann: Allgemeine Geschichte des großen Bauernkrieges. 3 Bände, Stuttgart 1841—1843; 2. Auflage in 2 Bänden unter dem Titel Geschichte des großen Bauernkrieges, Stuttgart 1856; viele weitere Ausgaben

Ссылки 
Сочинение Себастьяна Франка «Всемирная книга» (1534)
Реформация и крестьянская война в Германии

История Германии
Восстания в Германии
Восстания XVI века